Östra Strö kan syfta på:

 Östra Strö socken – en socken i Skåne, innan 17 april 1885 Strö socken
 Östra Strö landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1951, innan 17 april 1885 Strö landskommun
 Östra Strö församling – en tidigare församling i Lunds stift –2002, innan 17 april 1885 Strö församling
 Östra Strö kyrka – en kyrka i byn Östra Strö
 Östra Strö – kyrkby i Östra Strö socken
 Östra Strö distrikt – ett distrikt i Eslövs kommun och Skåne län